Die Rivalin steht für:

 Die Rivalin (1949), ein Film von Charles Bennett
 Die Rivalin, ein Film von Larry Peerce (1973)

Siehe auch:
 Die Rivalinnen